

This Is Stina Nordenstam — пятый студийный альбом шведской певицы Стины Норденстам, выпущенный 2001 году на лейбле Independiente Records.

Список композиций 
Словам и музыка всех песен — Стина Норденстам.
 «Everyone Else In The World» — 2:59
 «Trainsurfing» — 3:10
 «So Lee» — 2:56
 «The Diver» — 3:19
 «Circus» — 3:19
 «Stations» — 3:07
 «Keen Yellow Planet» — 3:04
 «Lori Glory» — 3:01
 «Welcome To Happiness» — 2:51
 «Clothe Yourself For The Wind» — 1:35
 «Sharon & Hope» — 2:31

Музыканты 
 Стина Норденстам — гитара, клавиши, вокал
 Бретт Андерсон (Suede) — вокал в «Trainsurfing» и «Keen Yellow Planet»
 Davey Faragher — бас
 Pete Thomas — барабаны
 Val McCallum — гитара

Ссылки 
 This is Stina Nordenstam на сайте Discogs

Альбомы Стины Норденстам
Альбомы 2001 года